Агамалиев () — азербайджанская фамилия. Известные носители:

 Агамалиев, Азаи Астан оглы (1897—1984) — старший чабан колхоза имени Берия Имишлинского района Азербайджанской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Агамалиев, Джамиль (род. 1974) — азербайджанский шахматист, гроссмейстер (2002).
 Агамалиев, Фарзали Гаибкули оглы (род. 1936) — азербайджанский учёный, доктор биологических наук (1977), профессор.
 Агамалиев, Фархад Муталлиб оглы (1946—2012) — советский и азербайджанский сценарист, писатель и журналист.

Примечания